Marie af Edinburgh (Marie Alexandra Victoria; senere Dronning Marie af Rumænien; 29. oktober 1875 - 18. juli 1938) var en britisk prinsesse, der var dronning af Rumænien fra 1914 til 1927. 

Hun var datter af Prins Alfred, Hertug af Edinburgh, og dermed sønnedatter af Dronning Victoria. Hun blev gift med den senere Kong Ferdinand 1. af Rumænien i 1893.

Dronning Marie var kusine til Kejser Wilhelm 2. af Tyskland, Dronning Sophie af Grækenland, Kong Georg 5. af Storbritannien, Dronning Maud af Norge, Kejserinde Alexandra Fjodorovna af Rusland, Kronprinsesse Margareta af Sverige, Dronning Victoria Eugenie af Spanien og Kejser Nikolaj 2. af Rusland.

Liv 
Prinsesse Marie blev født den 29. oktober 1875 på herresædet Eastwell Park i Kent i England som datter af Prins Alfred, Hertug af Edinburgh, anden søn af dronning Victoria, og Storfyrstinde Maria Alexandrovna af Rusland, en datter af Kejser Alexander 2. af Rusland. Som ung pige tilbragte hun mange år i udlandet, da hendes far var i søværnet. Prins Georg – den senere Georg 5. af Storbritannien – blev forelsket i sin smukke kusine og ville giftes med hende. Men moderen, som ikke var begejstret for sin svigerfamilie, nedlagde veto imod det.

I 1893 giftede Marie sig i stedet med Ferdinand, kronprins af Rumænien. De fik tre sønner og tre døtre, men ægteskabet var ikke nogen stor succes: det siges, at faderen til de sidste to børn var Maries gode ven, Fyrst Barbu Ştirbey.

Da Carol 1. døde i 1914 blev Ferdinand og Marie konge og dronning. Under 1. verdenskrig var hun sygeplejerske i Røde Kors på den rumænske front. Da Versaillesfreden blev forhandlet, tog hun til Versailles for at fremføre Rumæniens krav – rumænerne regnede at efter månedesvis med tørre debatter, ville pressen blive begejstret over den romantiske "soldater-dronnings" besøg.

Maries forhold til hendes ældste søn, kronprins og konge Carol 2. brød sammen i hendes senere år. Hun misbilligede hans forhold til hans elskerinde Magda Lupescu, og han misbilligede hendes venskab med Ştirbey (som blev premierminister i 1927).

Hun skrev flere bøger, blandt andet en autobiografi, Mit livs historie. I hendes sidste år blev hun omvendt til Bahai.

Børn 
 Maries ældste datter Elisabeth (1894-1956) blev gift med Georg 2. af Grækenland
 Maries anden datter Marie (1900-61, kælenavn "Mignon") blev gift med Alexander 1. af Jugoslavien
 Maries anden søn Nicolae (1903-78) var en af tre regenter mens hans storebror var i eksil 1927-30
 Maries tredje datter Ileana (1909-91) blev gift med Ærkehertug Anton fra den toscanske gren af Huset Habsburg.
 Maries yngste søn Mircea (1913-16) døde af tyfus under 1. verdenskrig

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Den rumænske kongefamilies officielle hjemmeside 

Kongelige fra Storbritannien
Dronninger af Rumænien
Bahai
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Modtagere af Æreslegionen
Storkors af Æreslegionen